Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové do bukurešťské události nezasáhli pro Tecăuovo zranění pravého předloktí.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rumunský pár Marius Copil a Adrian Ungur, jenž obdržel od pořadatelů divokou kartu. Ve finále zdolal americko-novozélandskou dvojici Nicholas Monroe a Artem Sitak po vyrovnaném průběhu úvodních dvou setů 3–6 a 7–5, když o vítězích rozhodl až dlouhý supertiebreak poměrem míčů [17–15]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (odstoupili)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2015